Die Football League Third Division 1950/51 war die 24. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Rotherham United und Nottingham Forest ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Chesterfield und Grimsby Town nahmen in der folgenden Drittligasaison 1951/52 zwei Plätze in der Third Division North ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur der AFC New Brighton, denn sowohl die zuunterst platzierten Südklubs FC Watford und Crystal Palace sowie im Norden Accrington Stanley erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1951/52 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Einziger Aufsteiger für New Brighton war im Norden der AFC Workington und um die gleiche Anzahl von Teilnehmern sicherzustellen, wurde dazu Shrewsbury Town vom Norden in den Süden umgruppiert.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1950-51 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1950/51
Fußballsaison 1950/51